Список прізвищ по регіонах України — список найбільшої відносної щільності найпоширеніших прізвищ по адміністративних одиницях України станом на 2013 рік, складений на основі досліджень товариства українських родовідників РІДНІ (ridni.org).
 Пояснення: Записи таблиці вказують у яких адміністративних одиницях найбільша щільність того чи іншого прізвища. Наприклад колишній Могилів-Подільський район район – найгустіший осередок прізвища Слободянюк, проте це не означає, що це прізвище найпоширеніше у даному районі.

Список

Джерела 
 РІДНІ — товариство українських родовідників. 2022 © Ridni.org
Українські прізвища
Списки:Статистика
Прізвища від назви ремесла